Матчи финалов ЖНБЛ сезона 2008/2009 проходили с 25 февраля по 13 марта 2009 года. В финалы сезона вышли пять лучших команд по итогам регулярного чемпионата. Все раунды финалов состояли всего из одной встречи. Чемпионом, в шестой раз в своей истории, стала команда «Канберра Кэпиталз», которая со счётом 61:58 переиграла команду «Буллин Бумерс». «Канберра» уже в седьмой раз вышла в большой финал ЖНБЛ, в шести из которых становилась триумфатором турнира, а «Буллин» в свою очередь впервые добрался до решающей стадии финалов. Самым ценным игроком финала стала Натали Хёрст, которая в первый раз завоевала этот почётный трофей.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Сетка финалов 
Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 25 февраля команда «Аделаида Лайтнинг» переиграла клуб «Бендиго Спирит» со счётом 81:73.

Результаты

Финал устранения

Аделаида — Бендиго — 81-73

Полуфиналы

Канберра — Буллин — 60-52

Таунсвилл — Аделаида — 91-78

Предварительный финал

Буллин — Таунсвилл — 79-68

Большой финал

Составы участников финала

Канберра — Буллин — 61-58

Примечания

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2008/2009
Финалы ЖНБЛ